«Я тебя люблю» — название ряда фильмов:
 «Я тебя люблю» — монгольский кинофильм 1985 года.
 «Я тебя люблю» — российский телесериал 2004 года.
  — хорватский фильм 2005 года.
 «Я тебя люблю» — российский фильм 2010 года.

См. также 
 Я люблю тебя (фильм)
 I Love You
 Je t’aime